Tre navi della Royal Navy sono state battezzate HMS Hood in onore di membri della famiglia Hood, da cui provennero diversi famosi ufficiali di marina:
HMS Hood (1859) – una 91 cannoni di seconda classe, varata come Edgar. Nel 1860 venne ribattezzata in onore dell'ammiraglio Samuel Hood. Costruita di legno e con propulsione a vele, venne successivamente dotata di un motore a vapore. Venne radiata nel 1888.
HMS Hood (1891) – Una nave da battaglia basata sulla classe Royal Sovereign modificata, costruita a Chatham, Inghilterra e affondata come nave blocco nel 1914. Venne battezzata in onore del Primo Lord del Mare, ammiraglio sir Arthur Hood.
HMS Hood (1918) – incrociatore da battaglia classe Admiral battezzata in onore di Samuel Hood, costruita da John Brown and Company, Scozia. Venne affondata nel 1941 dalla nave da battaglia tedesca Bismarck e dall'incrociatore pesante Prinz Eugen nella Battaglia dello Stretto di Danimarca, solo tre membri dell'equipaggio su 1418 sopravvissero.

Hood